Яков Ефимович Камейко (24 ноября 1911, д. Клетное, Игуменский уезд, Минская губерния, Российская империя — после 1996, Москва) — советский военный и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.

Биография 
Родился 24 ноября 1911 года в деревне Клетное Игуменского уезда Минской губернии Российской империи (ныне Пуховичский район Минской области Республики Беларусь) в крестьянской семье.

До 1930 года проживал с родителями, учился в 7-летней школе. После окончания школы работал секретарём, председателем Пуховического районного комитета крестьянских товариществ взаимопомощи, председателем сельского совета. 1927 год — вступил в ВЛКСМ. С 23 сентября 1931 года — на военной службе. 1934—1938 годы — курсант Минской пехотной объединённой Белорусской военной школы. C 1938 года — член ВКП(б). 1938—1939 годы — командир курсантской роты того же училища. 1939 год — август 1941 года — слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе. Август—декабрь 1941 года — помощник начальника оперативного отдела штаба 51-й отдельной армии Южного фронта. Декабрь 1941 года — 17 мая 1942 года — начальник штаба 302-й горно-стрелковой дивизии. 17 мая 1942 года — ранен и эвакуирован сначала в Темрюк, затем в Сталинград и Астрахань. 1942 год — сентябрь 1942 года — после излечения начальник штаба 5-й истребительной противотанковой дивизии. Сентябрь 1942 года — июнь 1945 года — начальник оперативного отдела штаба 28-й армии. Июнь 1945 года — октябрь 1945 года — начальник оперативного отдела штаба 36-й общевойсковой армии. Октябрь 1945 года — апрель 1948 года — слушатель Военной академии Генерального штаба. Апрель 1948 года — март 1950 года — заместитель начальника оперативного управления штаба Прикарпатского военного округа. Март 1950 года — апрель 1953 года — заместитель начальника управления боевой и физической подготовки Ленинградского военного округа. Апрель 1953 года — июль 1956 года — начальник штаба 4-го гвардейского армейского корпуса. Июль 1956 года — 1958 год — командир 2-й пулеметно-артиллерийской дивизии. 1958 год — август 1960 года — командир 132-й мотострелковой дивизии. Август 1960 года — октябрь 1961 года — командир 67-й гвардейской мотострелковой дивизии. Октябрь 1961 года — февраль 1967 года — военный комиссар Саратовской области.

С февраля 1967 года — генерал-майор в отставке. Работа на должности начальника отдела кадров Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

Умер в Москве после 1996 года.

Награды 

 Орден Красной Звезды
 Орден Красной Звезды
 Орден Александра Невского
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красного Знамени
 Орден Красного Знамени
 Орден Суворова II степени
 Орден Богдана Хмельницкого II степени
 Орден Жукова
 Медаль «За боевые заслуги»
 Другие медали

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Личное дело номенклатурного работника Камейко Якова Ефимовича // ГАНИСО Ф. 594, Оп. 9, Д. 172

Ссылки 
 Керченско-Феодосийская операция: первый бросок
 Камейко Яков Ефимович
 Академия: право на память
 Память народа // Камейко Яков Ефимович

Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)